Альма Кар (, наст. имя и фамилия Лидия Иванова, ) — польская танцовщица и киноактриса.

Биография 
Альма Кар родилась 14 ноября 1903 года в Российской империи в дворянской семье. Была второй из четырёх детей. Образование получила в монастыре. Во второй половине 1920-х годов переехала в Варшаву. Вскоре вышла замуж, однако брак закончился разводом.

Девушка дебютировала в фильме «Женщина, которая хочет грешить» в 1929 году. 

Альма умерла 13 июля 1992 года в Кентшине.

Избранная фильмография 
  — Женщина, которая хочет грешить / Kobieta, która grzechu pragnie — Ванда, подруга Ирены
  — Игрушка / Zabawka — Люлю, танцовщица
  — Десять процентов мне / 10 % dla mnie — Дзюня
  — Барышня из спецвагона / Panienka z poste restante — Марыся Коханская, служащая
  — Тайна мисс Бринкс / Tajemnica panny Brinx ''— Ванда Тарская

Примечания

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Киноактрисы Польши
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами